Most (oenologie), een tussenstadium in de bereiding van wijn
Okres Most, een district in het noorden van Tsjechië
Most (stad), een Tsjechische stad in het district Okres Most
Most (dorp), een Bulgaars dorp in de gemeente Kardzjali, oblast Kardzjali
Most (Mokronog-Trebelno), een plaats in Slovenië
Most pri Bratislave, een gemeente in de Slowaakse regio Bratislava
De Most, een natuurgebied in Balen
De Most (gehucht), een gehucht in Oostnieuwkerke
De Brug (2003), een Tsjechische korte film uit 2003
Most (televisieserie), een Russische televisieserie uit 2018

Personen
Abe Most (1920-2002), een Amerikaans musicus
Annette van der Most-de Ridder (ca. 1940), een Nederlands politicus
Don Most (1953), een Amerikaans acteur
Hennie van der Most (1950), een Nederlands ondernemer
Jeanne van der Most (1906-1977), een Nederlands bewegingspedagoge
Johann Most (1846-1906), een Duits politicus en journalist
Liza van der Most (1993), een Nederlands voetbalster
Mickie Most (1938-2003), een Brits zanger-arrangeur, producent en muziekuitgever
Philip van der Most (1895-1958), een Nederlands politiefunctionaris en politicus
Sam Most (1930-2013), een Amerikaans musicus
Willem van der Most (1874-1946), een Nederlands ondernemer